Carl Gravenhorst ist der Name folgender Personen:

* Carl Gravenhorst (Zoologe) (1777–1857), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Carl Gravenhorst (Jurist) (auch Karl Gravenhorst; 1837–1913), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Karl Theodor Gravenhorst (1810–1886), deutscher Altphilologe, Lehrer und Übersetzer